Кавакли може да се отнася за:

 Тополовград, град в България, чието име до 1934 година е Кавакли;
 Каваклия, на гръцки Левконас, село в дем Сяр, Гърция;
 Каваклия, на гръцки Перинтос, село в дем Кукуш, Гърция;
 Каваклия, на турски Каваклъ, село във Вилает Лозенград, Турция;
 Каваклиево, на гръцки Агиос Атанасиос, село в дем Илиджиево, Гърция.